Puerto Guzmán kan syfta på:

Colombia 

 Puerto Guzmán (ort), Villagarzón, Putumayo, 
 Puerto Guzmán (kommun), Putumayo,